Als Austernbohrer werden verschiedene Schnecken bezeichnet, die sich von Muscheln, darunter auch Austern, ernähren und hierzu deren Schale anbohren. Ein solches Ernährungsverhalten zeigen sowohl Mondschnecken (Naticidae), die konische Bohrlöcher hinterlassen, als auch Stachelschnecken (Muricidae), bei denen die Bohrlöcher zylindrisch sind.

Insbesondere folgende Arten aus der Familie der Stachelschnecken werden als Austernbohrer bezeichnet:
 Urosalpinx cinerea
 Rapana venosa
 Ocenebra erinacea, siehe Gerippte Purpurschnecke